Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) – austriacki kompozytor i wirtuoz gry na instrumentach klawiszowych

Jego rodzina:
 Anna Maria Mozart (1720-1778) – matka Wolfganga Amadeusa
 Carl Thomas Mozart (1784-1858) – starszy syn Wolfganga Amadeusa
 Constanze Mozart (1762-1842) – austriacka śpiewaczka, żona Wolfganga Amadeusa
 Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791-1844) – austriacki kompozytor i pianista, młodszy syn Wolfganga Amadeusa
 Leopold Mozart (1719-1787) – niemiecki skrzypek i kompozytor, ojciec Wolfganga Amadeusa
 Maria Anna Mozart, zwana Nannerl (1751-1829) – siostra Wolfganga Amadeusa

Inne 
 Mozart Santos Batista Júnior – brazylijski piłkarz
 Projekt Mozart – projekt zakładający liturgiczne wykonanie wszystkich utworów W.A. Mozarta do 2020 roku
 Mozartiana – festiwal twórczości Wolfganga Amadeusa Mozarta, odbywający się w Gdańsku
 Mozarteum – uniwersytet muzyczny w Salzburgu
 Mozartkugel – czekoladki w kształcie kul
 Mozartstadt – tytuł przysługujący miastom związanym z W.A. Mozartem i jego ojcem Leopoldem
 HTC 7 Mozart – smartfon firmy HTC

Filmy 
 Bracia Mozart – szwedzki film komediowy z 1986 
 Mozart wśród kieszonkowców – francuski krótkometrażowy film komediowo-kryminalny z 2006

Zobacz też